

Wydarzenia 

 Kutigurowie i Hunowie nieskutecznie oblegali Konstantynopol

559